Группа компаний «ELIKOR» (Эликор) — группа промышленных предприятий, специализирующихся на производстве и продаже товаров для дома и интерьера.

В группу ELIKOR входит более 30 компаний различной направленности. Её название происходит от главных составных частей начала её истории — завода материалов электронной техники «Элмат» (ELMAT) и созданной сети оптовой и розничной продажи «Коралл» (KORALL; также под этой торговой маркой ведется производство и продажа компанией стеклянной, керамической и фарфоровой посуды).

Наиболее известным направлением группы ELIKOR является производство кухонных вытяжек и воздухоочистителей. Объём производства вытяжек составляет около 4 % от мирового; продаж в России — около четверти всех продаваемых в стране, включая импортные модели.

Помимо вытяжек, производятся посуда, предметы интерьера, мебельная фурнитура, торговое оборудование и тому подобное. Часть производственных площадей группы была арендована немецкими автомобильными концернами при организации сборочного производства германских автомарок в Калуге.

История компании 
Завод «Элмат» образовался на базе Всесоюзного научно-исследовательского института материалов электронной техники (ВНИИМЭТ) Министерства электронной промышленности СССР. ВНИИМЭТ был основан 11 августа 1962 года постановлением Совета Министров СССР № 856—367 «Об обеспечении электронной техники чистыми материалами и сплавами». В связи с быстрым развитием электроники в 1977 году Совет Министров СССР распоряжением № 1894 принял предложение МЭП СССР о строительстве в Калуге комплекса производственных зданий и сооружений для массового производства материалов электронной техники. Строительство было начато в 1978 году, а в 1980 г. был введен в эксплуатацию корпус для завода «Элмат».

20.03.1981 г. приказом МЭП № 156 было создано производственное объединение «Гранат», в состав которого вошли: завод «Элмат» в качестве головного предприятия, ВНИИМЭТ, завод «Аметист» и «ОКБМ».

Изменившиеся с 1991 г. экономические и политические условия в России в значительной степени сказались и на электронной отрасли, что обусловило необходимость её структурной перестройки, в результате которой завод «Элмат» стал самостоятельным предприятием.

За период с 1981 года по настоящее время на заводе «Элмат» организовано производство по трем продуктовым направлениям: 
 кухонные вытяжки под торговой маркой ELIKOR; 
 мебельный профиль и мебельная фурнитура из пластика;
 мебель малых форм серии "Хранение и порядок", столы и стулья под торговой маркой "Sheffilton";

Вытяжки производства ЗАО «Элмат» (TM ELIKOR)— неоднократные обладатели дипломов и лауреаты конкурса «100 лучших товаров России». Развивается новое производственное направление — «Мебель малых форм».

В 2017 году мажоритарную долю ООО «ELIKOR» (один из бизнесов завода ЭЛМАТ) приобрела группа компаний Franke Group — поставщик комплексных решений для жилых кухонь и ванных комнат, профессионального оборудования для ресторанов.

Этапы развития 
 1981—1993 годы — Завод «Элмат» занимался выпуском спецтехнологического оборудования для электронной промышленности, экспериментальным производством магнитов и светодиодов.
 1994 год — Завод «ЭЛМАТ» преобразован в АООТ «ЭЛМАТ», впоследствии акционированный и переориентированый с модернизацией производства.
 1995 год — Начало выпуска профильно-погонажных изделий из полимерных материалов с декоративной отделкой.
 1996 год — Выпуск первой вытяжки.
 1998 год — Освоение производственного направления «предметы интерьера».
 1999 год — Интенсивный рост производства: объём выпуска продукции возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 10 раз. Помимо собственного производства товаров для населения, состав группы в рамках объединения «Коралл» входят известные Довбышский и Полонский фарфоровые заводы.
 2000 год — Модернизация и реконструкция производственного оборудования и производственных площадей.
 2001 год — Начало производства вытяжек нового поколения.
 2004 год — Выпуск миллионного вытяжного зонта.
 2010 год — Запуск серийного производства встраиваемой вытяжки с выдвижной панелью «ИНТЕГРА».
 2010 год — Создание первой кухонной вытяжки с функцией периметрального всасывания «ОНИКС».
 2011 год — Ввод в эксплуатацию автоматической линии порошковой окраски «IMEL».
 2012 год — Презентация нового сайта ELIKOR: ELIKOR.COM
 2013 год — Создание концептуально новой кухонной вытяжки — «Графит».
 2015 год — Компания ELIKOR получила международный сертификат соответствия Директивам Европейского Союза.

Увеличение производства за эти годы заставило компанию построить несколько новых складских комплексов (в 2007 и 2012 годах).

Награды и премии 
Товары производимые основным центральным производственным подразделением группы — ЗАО «Элмат» — неоднократно становились победителями региональных и всероссийских конкурсов «100 лучших товаров России», в частности:
 2000 год — лауреат всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров России 2000»
 2001 год — набор мебели для учебных заведений «Дельта»: стол ученический СЦ-3-2 и стул СТ-2-6 — победители регионального этапа Программы «100 лучших товаров России 2001» в разделе « Промышленные товары для населения»
 2002 год — Кухонные вытяжки «Элдом Камин Грань» — победитель регионального конкурса «100 лучших товаров России 2002», мебельная фурнитура «Элдом» (ручки из металла, сплавов и полимерных материалов) — победитель в разделе «Продукция производственно-технического назначения»
 2002, 2003, 2006 и 2010 год — лауреат всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров России» соответствующих лет.
 2015 — год Кухонная вытяжка «Кварц 60 бежевый» — лауреат всероссийского конкурса «Продукт года 2015».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Группы компаний «ELIKOR»
 Статья в журнале «Журнал потребительский компас Consumers Compass»
  (Копии обзоров   на сайте компании)
  (Копия статьи на сайте компании)
 Статья о компании (см. стр.4) в выпуске издания ресурса Automotive BerlinBrandenburg e.V. Netzwerk der Automobilzulieferer, посвященном организации производства немецких автомарок в Калуге.
 
 
 
 
 

Компании Калуги
Производители фурнитуры
Производители бытовой техники России
Производители керамики
Компании розничной торговли России
Торговые марки России
Холдинги России